Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1974, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1974, ha avuto come vincitrice Helga Schultze che ha battuto in finale Lea Pericoli 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Lea Pericoli (finale)

 Helga Schultze (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1974